Mere oder Méré steht für:

geographische Objekte:
 Mere (Flandern), Teilgemeinde von Erpe-Mere, Belgien
 Mere (Wiltshire), Ort in Wiltshire, England
 Méré (Yonne), Gemeinde im Département Yonne, Frankreich
 Méré (Yvelines), Gemeinde im Département Yvelines, Frankreich
 Mère (Vendée), Nebenfluss der Vendée, Frankreich

Sonstiges:
 Mere (Waffe), Schlagwaffe der Maori
 Mere (Discounter), Einzelhandelskette

Méré oder Meré ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Méré (1883–1970), französischer Dramatiker, Drehbuchautor und Librettist
 Frédéric Dupetit-Méré (1785–1827), französischer Dramatiker
 Jorge Meré (1997–), spanischer Fußballspieler

Méré ist der geläufige Name folgender Person:
 Antoine Gombaud, chevalier de Méré (1607–1684), französischer Schriftsteller